Smotrytsch () steht für:

 Smotrytsch; Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi

 Smotrytsch (Dorf); Dorf in der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj
 Smotrytsch (Fluss); Nebenfluss des Dnister
 Smotrytsch (Berg), Berg in den ukrainischen Karpaten
 Bezalel Smotrich (* 1980), israelischer Politiker